Tón může být:

v akustice
 tón – zvuk se stálou frekvencí, základní stavební prvek hudby
 alikvótní tón

společenský význam
 tón (hlas) – odstín, zabarvení mluveného slova, řeči, hlasu (vážný tón, žertovný tón, prosebný tón, vyzývavý tón, direktivní tón apod.)
 tón (chování) – synonymum pro slovo bonton – etiketa, vhodné společenské chování (tzv. společenský tón) 
 k němu vztažený frazeologizmus : patří to k dobrému tónu

ve výtvarném umění
 tón (odstín) – jemné barevné odlišení, barevný odstín 
 barevné tónování
 polotón

Podobné 
 Ton (rozcestník)

Externí odkazy